Cayo Calvisio Sabino puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Calvisio Sabino.— Cónsul en el año 39 a. C.
 Cayo Calvisio Sabino (cónsul 4 a. C.).— Cónsul en el año 4 a. C.
 Cayo Calvisio Sabino (cónsul 26).— Cónsul en el año 26.